O Jornal de Empregos e Estágios é um jornal que circula no Estado do Rio de Janeiro. Como diz o próprio nome, é exclusivamente dedicado a oportunidades de empregos e estágios. Pertence ao Grupo Folha Dirigida.

Ver também 
 Folha Dirigida

Jornais do Rio de Janeiro (estado)
Concurso público